8210 kan henvise til flere emner.

Århus V – en bydel i Århus, som har postnummeret 8210.
8210 (sanggruppe) – en gruppe, som stillede op i X Factor 2009 og X Factor 2010.
Nokia 8210 - en telefonmodel, der kom på markedet i 1999.
8210 NANTEN - en asteroide, der blev opdaget i 1995.
IK Pegasi - et dobbeltstjernesystem i stjernebilledet Pegasus, som også har betegnelsen HR 8210.

Se også
Danske postnumre